Palu (em hebraico: הפלו) pode significar:

 A ponta solta de um sári
 Palu, um personagem bíblico
 Palu, uma cidade da Indonésia

Desambiguação